Ioannis Skondras (21 de fevereiro de 1990) é um futebolista profissional grego, meia, milita no PAOK.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do PAOK FC